Övre Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (9,06 ha)
Övre-Kvarntjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Övre Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,91 ha)

Se även
Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn